Doença de Hodgkins - uma doença

Localidades

 Hodgkins (Illinois) -  uma aldeia localizada no estado americano de Illinois

Desambiguação